La Veuve Couderc (film) - Franse film uit 1971 van Pierre Granier-Deferre
 La Veuve Couderc (boek) - boek van Georges Simenon, basis voor bovenstaande film